Em biologia, chama-se dorsiventral ao plano que divide as regiões dorsal e ventral de muitos animais.

A maioria dos tetrápodes, assim como muitos artrópodes e peixes, possuem um "hábito", ou seja, apresentam-se, quando em movimento ou preparados para ele, com o dorso em posição superior ou exterior em relação ao ventre, que se apresenta em posição inferior ou, em geral, virado para a superfície onde assentam.

Diz-se também que as tartarugas, crocodilos, raias e outros animais possuem o corpo achatado dorsiventralmente, ou seja, a sua segunda dimensão é a largura do corpo, enquanto a espessura é menor.

Anatomia